Gu kan som auktorsförkortning betyda:

 De-Xiang Gu
 Gang Gu
 Hui-qing Gu
 Jun-Jie Gu
 Xiao-min Gu
 Yucai Gu

Robotskapade auktorsförkortningar